Bellissimo ist der Familienname folgender Personen:

Daniel Bellissimo (* 1984), italo-kanadischer Eishockeytorwart
Vince Bellissimo (* 1982), italo-kanadischer Eishockeyspieler
Siehe auch:
 Bellisime
Bellissima